Baciamo le Mani è una forma di saluto ossequioso tipica della Sicilia.

La locuzione si può inoltre riferire a:

Baciamo le mani – romanzo di Vittorio Schiraldi (1972)
Baciamo le mani – film diretto da Vittorio Schiraldi (1973)
Baciamo le mani – album di Enrico Simonetti (1973)
Baciamo le mani – album d'esordio del gruppo musicale ska italiano Roy Paci & Aretuska (2002)
Baciamo le mani - Palermo New York 1958 – serie televisiva diretta da Eros Puglielli (2013)